Мирошник — фамилия. Известные носители:
 Мирошник, Андрей Степанович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Мирошник, Владимир Данилович (1926—1997) — Герой Социалистического Труда (1973).
 Мирошник, Виктор Михайлович (1937—2016) — глава КГБ Казахской ССР (1986—1990).
 Мирошник, Ирина Юрьевна (род. 1971) — российский политический и общественный деятель, Глава Петрозаводского городского округа (с 2016 года).
 Мирошник, Константин Вячеславович (род. 1971) — советский и российский художник-живописец, поэт, музыкант, педагог.
 Мирошник, Михаил Петрович (1913—1996) — Герой Советского Союза.
 Мирошник, Николай Владимирович (1925—1944) — советский солдат, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Мирошник, Родион Валерьевич (род. 1974) — дипломат, журналист, общественный и политический деятель Украины и Луганской народной республики.

См. также 
 Мирошники
 Мирошников